Wydmuch steht für:

 Wydmuch (Miłomłyn), Ortsstelle der Stadt Miłomłyn, Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen, bis 1945: Karlshof, Stadt Liebemühl, Kreis Osterode, Ostpreußen

Wydmuch ist der Familienname folgender Personen:

 Marek Wydmuch (1949–1987), polnischer Historiker, Literaturkritiker und  Schriftsteller